Le viol de Lucrèce par Sextus Tarquin est un épisode de l'histoire de Rome, rapporté par Tite-Live, qui marque la fin de la royauté étrusque des Tarquins et l'instauration de la république romaine. Ce récit a inspiré de nombreux artistes, poètes, musiciens et peintres.

Littérature 
Les Fastes d'Ovide () 
Le Viol de Lucrèce (The Rape of Lucrece) est un poème dramatique de William Shakespeare (1594) ;
Le Viol de Lucrèce est une pièce de théâtre d'André Obey (1931).

Musique 
Le Viol de Lucrèce (The Rape of Lucretia) est un opéra de Benjamin Britten (1946) inspiré de la pièce d'André Obey. 
Le Viol de Lucrèce, mis en scène par Jeanne Candel, est adapté de l'opéra de Benjamin Britten, lui-même inspiré de la pièce d'André Obey et du poème de William Shakespeare. La pièce est jouée au théâtre des Bouffes-du-Nord du 19 au 29 mai 2021.

Arts

Peinture 
Jörg Breu l'Ancien, Le Viol de Lucrèce, 1537
Titien, Tarquin et Lucrèce (plusieurs versions, Fitzwilliam Museum de Cambridge et Gemäldegalerie de Vienne)
Le Tintoret, Tarquin et Lucrèce (entre 1580 et 1590), Art Institute of Chicago
Artemisia Gentileschi, Lucrèce (1620-1650), série de quatre tableaux dont trois représentent Lucrèce avant son suicide et le quatrième son viol par Sextus Tarquin
Luca Giordano Le Viol de Lucrèce, 1663 (Naples)
Jacques Stella, Tarquin et Lucrèce, localisation inconnue
Gustave Moreau, Lucrèce et Tarquin, Musée Gustave-Moreau (Paris)
Pierre-Paul Rubens, Tarquin et Lucrèce ou Le Viol de Lucrèce, tempera sur toile, , peint entre 1609 et 1612 est exposé au Musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg

Gravure 
 Hendrik Goltzius, série Histoire de Lucrèce (entre 1578 et 1580), gravure sur cuivre, New-York, Metropolitan Museum of Art

Il existe également de nombreuses représentations du Suicide de Lucrèce.

Notes et références

Liens externes 

Iconographie
Antiquité dans l'art et la culture
Viol dans l'art